Al Reinert (1947-2018), réalisateur américain.
 Emil-Edwin Reinert (1903-1953) est un réalisateur français.
 Erik Reinert (1949-) est un entrepreneur norvégien.
 Jean Reinert (1947-), écrivain français.
 Katrin Reinert (1988-), rameuse allemande.
 Sean Reinert (1971-2020), batteur de Cynic et Æon Spoke.
Patronyme lorrain